Михаил Григорьевич Цитриняк (род. 14 февраля 1956, Москва — советский, российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, драматург, педагог.

Биография 
Родился в Москве в 1956 году. В детстве снялся в дипломных фильмах Андрея Тарковского «Каток и скрипка» (1960) и Леонида Нечаева «Наполеон». Окончил актёрское отделение ВТУ имени Щукина (курс Аллы Казанской). Поступил на третий курс режиссёрского отделения (курс Евгения Симонова и В. А. Эуфера). После 2,5 лет работы во МХАТе перешёл в театр имени Ермоловой.

Создал театр-студию «Наш театр». Преподавал в Ирландии и Нидерландах, ставил спектакли в Германии, работал старшим преподавателем в Театральном училище имени Щукина. Креативный продюсер в кинокомпаниях «Мостелефильм» и «Киностудия „Версия“» (2009—2011). Артист эстрады в дуэте с Борисом Кинером. Спектакли по его инсценировкам идут в театрах России. Режиссёр телевизионных проектов «Старая квартира» (АТВ) и «Большой ремонт» (кинокомпания «Версия»).

Семья 
Мать Нинель Давидовна работала финансистом в Министерстве приборостроения. Отец — журналист Григорий Маркович Цитриняк.

Театральные постановки 
  — «Надежда» по пьесе А. М. Червинского «Блондинка за углом», Художник О. Шейнцис. МХАТ;
  — «Последний посетитель» по пьесе В. Л. Дозорцева. Художники О. Твордовская и В. Мокушенко. Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой;
  — «Крик лангусты» по пьесе Джона Маррелла. Театр-студия «Наш Театр»;
  — «Игра для двух актеров» по пьесе Т. Уильямса. Театр-студия «Наш Театр»;
  — «Последний посетитель», В. Л. Дозорцева. Художники О. Твордовская и В. Мокушенко. Магдебургский театр. Германия;
  — «Медея» по пьесе Ж. Ануя. Художник М. Рыбасова. Театр-студия «Наш Театр»;
  — «Камера» по пьесе И. Бубнова. Художник Т. Груднева. Театр-студия «Наш Театр»;
  — «Медея» по пьесе Ж. Ануя. Художник М. Рыбасова. Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова;
  — «Игры Одиноких» по пьесе Н.Саймона «Глава вторая». Художник М. Рыбасова. Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова;
  — «Крик лангусты» по пьесе Джона Маррелла. Художник М. Рыбасова. Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова;
  — «Семейный ужин в половине второго» по пьесе В. В. Павлова «Семейный ужин». Художник М. Рыбасова. Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI»;
  — «Ночь перед рождеством» по одноименной повести Н. В. Гоголя. Художник М. Рыбасова. Театральный центр «Вишневый сад»;
  — «Карнавальная ночь» по пьесе Г. О. Слуцки. Художник К. Данилов. Современный театр Антрепризы;
  — «Онегин-блюз» по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Художник К. Данилов. Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI».
 2020 — «Соломенная шляпка» по пьесе Эжена Лабиша. Художник М. Рыбасова. Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова;
 2022 — «Люби меня нежно» по пьесе Майкла Уилмота «Шалаш любви». Художник М. Рыбасова. Театральный центр «Вишневый сад»;

Режиссёр телепередач 
 1993 — «Старая квартира», кинокомпания АТВ «Большой ремонт», кинокомпания «Версия»;
 2003 — «Большой ремонт», кинокомпания «Версия».

Награды 
 Медаль Альберта Швейцера от Ганноверской Академии Естественных наук;
 Орден «Гордость России»;
 Царскосельская художественная премия;

Фильмография

Роли 
 1960 — эпизод в дипломной работе А. А. Тарковского «Каток и скрипка»
 1967 — эпизод в дипломной работе Л. А. Нечаева «Наполеон»
 2023 — Раневская — Этьен

Режиссер сериалов 
 2005 — сериал «Не родись красивой».
 2006 — сериал «Все смешалось в доме».
 2007 — сериал «Срочно в номер-2».
 2008 — сериал «Срочно в номер-3».

Примечания

Ссылки 
 Страница о Михаиле Цитриняке на сайте Академического театра им. Евг. Вахтангова
 Официальный сайт Михаила Цитриняка